Кирнати — село в Гульрипшском районе Абхазии / Грузии
 Кирнати — село в Грузии, в Хелвачаурском муниципалитете Аджарии